James Nash (n. 1985) – pilota automobilistico
James Nash (n. 1945) – giocatore di baseball statunitense